Сезон 1992/1993 стал для «Марселя» 45-м в Чемпионате Франции.

Итоги сезона
«Марсель» выиграл Чемпионат Франции, а также стал первым (и на сегодняшний день единственным) французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов УЕФА, победив в финале итальянский «Милан» со счётом 1:0. Однако позже выяснилось, что полузащитник Жан-Жак Эдели (от имени совета директоров «Марселя»)  «Валансьена» Хорхе Бурручагу, Кристофа Робера и Жака Глассмана, чтобы те проиграли последний матч сезона, который был нужен «Марселю», чтобы одержать победу в Чемпионате Франции, так что бы «Марсель» мог без особых усилий выиграть матч перед финалом Лиги чемпионов. В результате скандала «Марсель» был лишён титула, переведён во 2-й дивизион и лишён права выступать в следующем сезоне Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, при этом им оставили титул победителя Лиги чемпионов сезона 1992/1993.

Состав команды
Состав в конце сезона

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Лига 1
Основная статья: Чемпионат Франции по футболу 1992/1993

Турнирная таблица

Кубок Франции

Лига чемпионов
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 1992/1993

Первый раунд

Второй раунд

Групповой турнир

Финал
Основная статья: Финал Лиги чемпионов УЕФА 1993

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Олимпик Марсель»
Олимпик Марсель
Сезоны победителей Лиги чемпионов УЕФА